Ебралідзе Арчіл Сілованович — радянський шахіст, майстер спорту СРСР (1941).
 Ебралідзе Зорбег Капітонович (* 1944) — радянський грузинський футболіст, захисник. Майстер спорту СРСР, тренер.
 Маріко Ебралідзе — грузинська співачка, представляла Грузію на пісенному конкурсі Євробачення 2014.
 Ебралідзе Олександр Йосипович — російський бізнесмен, президент Всесвітного конгресу народів Грузії.
 Резо Ебралідзе — грузинський драматург, кіносценарист і письменник.